Fantin-Latour est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Henri Fantin-Latour (1836-1904), peintre et lithographe français ;
 Théodore Fantin-Latour (1805-1875), peintre français, père du précédent.

Odonyme 
 Rue Fantin-Latour, voie du  de Paris, en France.

Astronomie 
 (10311) Fantin-Latour (10311), astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme français